Бельняки — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Бельняки — деревня в Чашникском районе Витебской области.

Россия 
 Бельняки — посёлок в Нижнеингашском районе Красноярского края.